Kellock est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
Alastair Kellock (né en 1981), joueur écossais de rugby
 (né en 1954), joueur écossais de football
 (né en 1962), pianiste de jazz écossais
 (1913-1988), artiste du verre australien
Fiona Kellock (né en 1948), nageuse olympique britannique
Roy Kellock (1893-1975), juge canadien de la Cour suprême
 (1923-1993), homme politique libéral britannique
 (1889-1958), joueur et entraîneur anglais de football

Homonymie de patronyme